Economia:
 Taxa, classe de tributs que poden establir les administracions públiques, ingressos de dret públic, regulades, juntament amb els impostos i les contribucions especials, pel dret tributari
 Taxa Tobin
 Taxa (matemàtica), raó aritmètica entre dues magnituds que s'expressa generalment com a percentatge per definir la relació entre aquestes magnituds
 Taxa d'interès

 Càlcul:

 Taxa de bits
 Taxa neta de migració
 Taxa de natalitat
 Taxa de mortalitat
 Taxa de fecunditat
 Taxa de mortalitat infantil
 Taxa de canvi
 Taxa d'incidència, mesura que estima amb quina velocitat la població va cap a la malaltia 
 Taxa d'atur
 Taxa de supervivència
 Taxa anual equivalent